arabika – kawa arabska
 Arabika – masyw górski w Wielkim Kaukazie